Spojení písmen J a C může mít různé významy:

JC 
 bývalá SPZ okresu Jičín
 CZ-JC – kód ISO 3166-2 pro Jihočeský kraj